В теории вероятностей неравенство Гаусса даёт верхнюю границу вероятности того, что одномодальная случайная величина выходит за пределы интервала с центром в её моде.

Пусть X — одномодальная случайная величина с модой m и пусть τ 2 есть математическое ожидание (X − m)2. (τ2 может также быть выражено как (μ − m)2 + σ2, где μ и σ являются средним значением и стандартным отклонением X.)

 

Эта теорема была впервые доказана Гауссом в 1823 году.

Доказательство 
Без ограничения общности можно считать, что мода находится в нуле, то есть .

Переход к квантилям 
Рассмотрим вероятность того, что выполняется неравенство , как функцию от :
 
 
Так как  является неотрицательной функцией, то растёт с ростом .

Кроме того, по определению определённого интеграла:

 
 
В силу формулы Лейбница:

 

Рассмотрим обратную функцию (квантиль) распределения случайной величины :

 

В силу теоремы о производной обратной функции:

 
Заметим, что с ростом возрастает и , в силу унимодальности с ростом по модулю функция не возрастает, значит с ростом функция не убывает.

Линеаризация функции  
 
Выберем произвольную точку  и линеаризуем  точке , то есть рассмотрим уравнение касательной прямой к этой функции в данной точке:

 
Данное уравнение можно переписать следующим образом:
 
где
 
Поскольку величины , и являются неотрицательными, то
 
а значит
 

Так как  не убывает с ростом , а то разность  имеет тот же знак, что . Из этого следует, что величина  всегда является неотрицательной, а следовательно:
 
 
Поскольку  то из  (то есть из ) следует

 .

Получение оценки 
Проинтегрируем последнее неравенство в пределах от до :

 

Последнее выражение обозначим как :

 

Данная величина есть математическое ожидание квадрата случайной величины . По свойствам дисперсии:

 

где — дисперсия случайной величины ,  — её математическое ожидание.

Вычислим теперь интеграл в левой части последнего неравенства:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преобразуем это неравенство к виду

Исследование верхней границы 
Исследуем верхнюю границу на экстремальные значения (в зависимости от значения ). Начнём с нахождения корней производной:

 
 
Множитель перед квадратными скобками всегда отрицателен. Определим, когда выражения в квадратных скобках обращается в нуль:

 
Решая данное уравнение, получим:
 
 
 
 
Величина  также должно удовлетворять условию  :

 
Решая данное неравенство, получим:
 
 
 
 
 
 
 
Правое неравенство не даёт дополнительной информации. Левое же говорит, что корень будет принадлежать  только при 

Рассмотрим сначала случай .
 
В этом случае всегда
 
а следовательно максимум выражения в квадратных скобках достигается при :
 
или
 
 
Если же , то максимум будет в точке  Вычислим необходимые нам величины:

 
и
 
 
Подставляя эти выражения в исследуемое неравенство, получим:

 
или
 
 
Объединим полученные неравенства:

 
 
Извлекая квадратный корень, окончательно получим:

Обращение неравенств 
Если , то
 
Откуда получаем
 
Это позволяет получить следующее неравенство:
 
 
Обозначая  и , получим:

Завершение доказательства 
Выше мы предполагали, что мода случайной величины  равна нулю. В случае произвольной моды , нужно приведённые выше рассуждения применить к случайной величине , мода которой, очевидно, равна нулю. Тогда последняя формула примет вид:
 
Величина перейдём, по свойствам математического ожидания и дисперсии, в
 
Таким образом, теорема полностью доказана.

См. также 
 Неравенство Высочанского — Петунина, похожий результат, но интервал строится с центром в среднем значении, а не в моде.
 Неравенство Чебышёва, интервал строится с центром в среднем значении и отсутствует условие одномодальности.

Ссылки 
 
  
 
 
 

Теория вероятностей
Гаусса